Jméno David Murray má více osobností:

 David Murray (podnikatel) (1842–1928) – skotský podnikatel
 David Murray (malíř) (1849–1933) – britský malíř
 David Murray (závodník) (1909–1973) – britský závodník Formule 1
 David Murray (hudebník) (* 1955) – americký jazzový saxofonista
 Dave Murray (* 1956) – britský kytarista skupiny Iron Maiden
 David Murray (bubeník) – americký bubeník

Externí odkazy